Sim+ ou Simplus, est un opérateur de téléphonie mobile français de type MVNO appartenant au groupe HFB (Holding Financière Bitton) et créé en 2009 par Benjamin Bitton. Il utilise les réseaux d'Orange, Bouygues Télécom et SFR.  

Courant 2020, les offres de l'opérateur ont été modifiées et permettent par exemple au consommateur de choisir entre les réseaux de Orange, Bouygues Telecom ou SFR. L'opérateur est en concurrence directe avec les opérateurs historiques.

Depuis le 22 août 2022, Sim+ propose uniquement le réseau Bouygues Télécom pour les nouveaux clients. Les abonnés utilisant les réseaux Orange ou SFR sont basculés sur le réseau Bouygues Télécom.

Notes et références

Liens externes 
 

Opérateur de télécommunications ayant son siège en France
Opérateur de réseau mobile virtuel
Opérateur mobile en France